Чемпионат мира по современному пятиборью 2003 проводился в итальянском в Пезаро.

Результаты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 

Чемпионаты мира по современному пятиборью среди женщин
Чемпионаты мира по современному пятиборью